Скотт Хейз (; ) — американский актёр и режиссёр.

Биография 
Его главная роль была в фильме 2013 года «Дитя божье», где он сыграл роль Лестера Балларда. Фильм рассказывает историю жизни Лестера Балларда, молодого человека, изгоя общества, который постепенно опускается на социальное дно и деградирует до такой степени, что поселяется в пещере и становится маньяком-некрофилом. Для подготовки к этой роли актер провел три месяца, живя в горах Теннесси.

Хейз снимался также в таких фильмах, как «», «» и «». Его режиссёрский дебют — «Малли», документальный фильм об африканском гуманитарном деятеле , был показан в кинотеатрах 3 октября 2017 года.

В 2018 году сыграл Роланда Триса в фильме «Веном».

В 2020 году сыграл в фильме «Минари», за роль в котором был номинирован на премию Gold Derby Awards и премию Гильдии киноактёров США в категории «Лучший актёрский ансамбль».

Хейз также владеет театром  в Северном Голливуде, и является художественным со-руководителем и основателем театральной труппы Rattlestick West.

Примечания